Zanner ist:
 die Darstellung einer die Zähne bleckenden oder Grimassen schneidenden Person, siehe Drolerie

Zanner ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Zanner (* 1982), deutsche Radrennfahrerin 
 Levin Zanner († 1641), deutscher Freikorpsführer im Dreißigjährigen Krieg